Ке́ллехер () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Келлехер, Брайан (род. 1986) — американский боец ММА.
 Келлехер, Куивин (род. 1998) — ирландский футболист, вратарь.
 Келлехер, Тим (род. 1980) — американский музыкант, басист.